A  a szöuli metró elővárosi vonala volt 2020-ig, melyet a Korail üzemeltetett. Az eredeti vonalat 1937-ben nyitották meg hagyományos vasútvonalként,  és  között só szállítása céljából. A vonalat fokozatosan átalakították metróvonallá, 2015-ben és 2016-ban adtak át új szakaszokat. 2020 szeptember 12-én a vonalat összevonták a -vonallal, létrehozva a  vonalat.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai